Richard Blanco (1968), poeta estadounidense.
 Richard Blanco (1982), futbolista venezolano.
 Richard Blanco (1964), político venezolano.